Акапистла има више значења:
 Акапистла (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Акапистла (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику